Kravljak (Đulovac)
 Kravljak (Samobor)